Mordor může označovat:
 Mordor (Černá země) – země ve Středozemi spisovatele J. R. R. Tolkiena

odvozené názvy
 Skvrna Mordor – oblast na měsíci Charonu

přezdívky budov
 Centrální dispečink DPP v Praze na Novém Městě
 Budova CETIN v Praze na Olšanech